Le Tournoi d'Écosse de rugby à sept 2013 (anglais : Scotland rugby sevens 2013) est la  étape la saison 2012-2013 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 04 et  au Scotstoun Stadium à Glasgow, en Écosse.
La victoire finale revient à l'équipe Afrique du Sud, battant en finale l'équipe Nouvelle-Zélande sur le score de 28 à 21.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Écosse de rugby à sept

Lien externe 

2013
Événement sportif en Écosse
Rugby à sept en 2013
Sport en mai 2013